Snelheid
Tempo (muziek), een muziekterm
Tempo (schetsen), een schetsterm
Tempo (zakdoekjes), een fabrikant van zakdoekjes
Tempo (film), een film uit 2003 met Melanie Griffith
Tempo-Team, een Nederlands uitzendbureau
Tempo (platenlabel), een Duits platenlabel
TEMPO, 2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxyl, een stabiel vrij radicaal
Tempo (single), een single van Jairzinho met Sevn Alias, BKO en Boef uit 2017
Tempo (warenhuis), een winkel- en voormalige warenhuisketen in Zweden en Finland

Sport:
Tempo (korfbalvereniging), een korfbalvereniging uit Alphen aan den Rijn
MHC Tempo, een hockeyclub uit Bergen op Zoom
Tempo '34, een hockeyclub uit Rotterdam-Zuid
Tempo '41, een hockeyclub uit Zwolle
Tempo (schaken), een schaakterm

Vervoer:
Tempo (auto), een Duits automerk
Tempo (Duitsland), een Duits historisch motorfietsmerk
Tempo (Sandnes), een Noors historisch motorfietsmerk